Финал Кубка Шотландии по футболу 1952 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1951/52, в котором встречались клубы «Мотеруэлл» и «Данди». Матч состоялся 19 апреля 1952 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря голам игроков «сталеваров» Джимми Уотсона, Вилли Редпата, Уилсона Хамфриса и Арчи Келли крупную победу со счётом 4:0 праздновали футболисты североланаркширского коллектива.

Путь к финалу

«Мотеруэлл»

«Данди»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Отчёт о матчах Кубка Шотландии сезона 1951/52 на Soccerbase.com

1952
Матчи ФК «Мотеруэлл»
Матчи ФК «Данди»
Футбол в Европе в 1952 году
События 19 апреля
Апрель 1952 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1952 году